Kleiber je priimek več znanih oseb:
 Carlos Kleiber, avstrijski dirigent (1930-2004);
 Erich Kleiber, avstrijsko-nemški dirigent (1890-1956);
 Gerhard Kleiber, nemški general in vojaški zdravnik,(1892-1957);
 Stanislava Kleiber, rojena Brezovar, slovenska balerina (1937-2003).